Voici la liste des planètes mineures numérotées de 71001 à 72000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

71001-71100

71101-71200

71201-71300

71301-71400

71401-71500

71501-71600

71601-71700

71701-71800

71801-71900

71901-72000 

71001-72000